Rio Boise - rio do noroeste dos Estados Unidos, sendo um dos principais afluentes do rio Snake

Localidades 

Boise -  capital e maior cidade do estado norte-americano do Idaho
Condado de Boise - um dos 44 condados do Estado americano do Idaho
Boise City - no estado norte-americano de Oklahoma

Desambiguações de topônimos